Вершини Українських Карпат

Джерела 
 Дримба.net — інтерактивна мапа Карпат
 Гори України
 www.karpaty.com.ua
 10 найвищих вершин Українських Карпат

Вершини Карпат
Українські Карпати